Джандар — название нескольких населённых пунктов:

 Джандар — деревня в Сирии в провинции Хомс.
 Джандар — посёлок городского типа Жондор, административный центр Жондорского района Бухарской области Узбекистана.
 Джандар - село Марнеульского муниципалитета, края Квемо-Картли республики Грузия.